The Anthem – singolo di Sway & King Tech del 1999, dall'album This of That
 The Anthem – singolo dei Good Charlotte del 2003, dall'album The Young and the Hopeless
 The Anthem – album di Darin del 2005
 The Anthem – singolo di Pitbull del 2007, dall'album The Boatlift